Berg eller Bergs (förmodligen av protoindoeuropeiskt ursprung med betydelsen "hög", "upphöjd", etymologiskt besläktad med borg) kan syfta på:
 Berg – en naturformation, ofta av sten eller liknande
 Berggrund – det fasta berg som utgör den fasta massan hos alla kontinentalplattor
 Berghäll (häll) – blottad berggrund
 Bergmassiv – i geologin ett större, enhetligt bergsområde
 Berg (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Berg (släkter) – släkter med liknande namn
 -berg – ett ortnamnsefterled

Historia 
 Hertigdömet Berg – ett tidigare hertigdöme i dagens Nordrhein-Westfalen 1102–1815
 Storhertigdömet Berg – en lydstat skapad av Napoleon Bonaparte som existerade mellan 1806 och 1813

Geografi

Antarktis 
 Berg Peak – bergstopp i Antarktis
 Berg Bay – vik i Antarktis

Finland 
 Berg, Ekenäs – en by i Ekenäs stad
 Berg, Ingå – en by i Ingå kommun
 Berg, Sund – en by i Sunds kommun på Åland

Frankrike 
 Berg, Bas-Rhin – en kommun i regionen Grand Est
 Berg-sur-Moselle – en kommun i regionen Grand Est
 Saint-Andéol-de-Berg – en kommun i regionen Auvergne-Rhône-Alpes
 Villeneuve-de-Berg – en kommun i regionen Auvergne-Rhône-Alpes

Luxemburg 
 Berg, Luxemburg – en ort i kantonen Grevenmacher

Nederländerna 
 Berg en Dal – kommun i provinsen Gelderland
 Bergh, Montferland – tidigare kommun –2005

Norge 
 Bergs kommun, Norge (på norska Berg kommune) – en kommun i Troms fylke
 Bergs kommun, Østfold fylke (på norska Berg kommune) – en tidigare kommun i Østfold fylke, sammanslagen med Haldens kommun 1967
 Berg, Nordland – ort i Nordland fylke
 Berg, Oslo – stadsdel i Oslo

Schweiz 
 Berg, Thurgau (Berg TG) – en kommun i kantonen Thurgau
 Berg, Sankt Gallen (Berg SG) – en kommun i kantonen Sankt Gallen
 Berg (Dägerlen) – en ort i Dägerlens kommun, kantonen Zürich
 Berg am Irchel – en kommun i kantonen Zürich

Sverige

Bohuslän 
 Berg, Uddevalla kommun – en småort i Uddevalla kommun.

Dalarna 
 Berg, Leksands kommun – en by i Leksands kommun.

Dalsland 
 Berg, Mellerud – en herrgård i Holms socken, Melleruds kommun

Gästrikland 
 Berg, Hedesunda – en tätort i Gävle kommun
 Berg, Hofors kommun – en småort i Hofors kommun
 Berg och Sjökalla – en småort i Gävle kommun

Halland 
 Berg, Gällareds socken – en by i Gällareds socken i Falkenbergs kommun

Jämtland 
 Bergs kommun – en kommun i Jämtlands län
 Bergs socken, Jämtland – en socken i Jämtland
 Bergs distrikt, Jämtland – ett distrikt i Jämtland 2016–
 Bergs församling, Härnösands stift – en församling i Härnösands stift
 Bergs landskommun, Jämtland – en fram till 1970 kommun i Jämtlands län
 Hoverberg – en tätort i Bergs kommun

Småland 
 Bergs socken, Småland – en socken i Småland
 Bergs säteri – en herrgård i Bergs socken, Småland
 Bergs distrikt, Småland – ett distrikt i Växjö kommun 2016–
 Bergs församling, Växjö stift – en tidigare församling i Växjö stift –2010
 Bergs landskommun, Småland – en fram till 1951 kommun i Kronobergs län

Uppland 
 Berg, Harbo socken – en by i Harbo socken
 Berg, Östervåla socken – en by i Östervåla socken
 Berg, Möja – en by på ön Möja i Stockholms skärgård, Värmdö kommun

Västergötland 
 Bergs socken, Västergötland – en socken i Västergötland
 Bergs distrikt, Västergötland – ett distrikt i Skövde kommun 2016–
 Bergs församling, Skara stift – en församling i Skara stift
 Bergs landskommun, Västergötland – en fram till 1951 kommun i dåvarande Skaraborgs län

Västmanland 
 Berg, Hallstahammars kommun – en by och kyrkby väster om Hallstahammar
 Bergs socken, Västmanland – en socken i Västmanland
 Bergs distrikt, Västmanland – ett distrikt i Hallstahammars kommun 2016–
 Bergs församling, Västerås stift – fram till 2006 en församling i Västerås stift
 Bergs landskommun, Västmanland – en fram till 1951 kommun i Västmanlands län

Ångermanland 
 Berg, Kramfors kommun – en by och sedan 2015 en småort i Kramfors kommun

Östergötland 
 Berg, Linköpings kommun – en tätort i Linköpings kommun
 Berg, Åtvidabergs kommun – en tätort i Åtvidabergs kommun

Sydafrika 
 Berg (flod) – en flod i Västra Kapprovinsen

Tyskland 
 Berg, Oberfranken – en kommun i Landkreis Hof i Bayern
 Berg, Ahrweiler – en kommun i Landkreis Ahrweiler i Rheinland-Pfalz
 Berg im Gau – en kommun i Landkreis Neuburg-Schrobenhausen i Bayern
 Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz – en kommun i Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz i Bayern
 Berg (Pfalz) – en kommun i Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Berg, Schussental – en kommun i Landkreis Ravensburg i Baden-Württemberg
 Berg, Starnberger – en kommun i Landkreis Starnberg i Oberbayern i Bayern
 Berg, Lahn – en kommun i Rhein-Lahn-Kreis i Rheinland-Pfalz

Österrike 
 Berg, Niederösterreich – en kommun i förbundslandet Niederösterreich
 Berg im Attergau – en kommun förbundslandet i Oberösterreich
 Berg im Drautal (kommun) – en kommun förbundslandet i Kärnten
 Berg bei Rohrbach – en kommun förbundslandet i Oberösterreich

Se även 
 Lista över berg
 Berg Lake
 Berga
 Bergen
 Berger
 Bergskedja
 Fjäll